Dehn-Rotfelser oder Dehn-Rothfelser ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Dehn-Rotfelser (1808–1881), kurhessischer Minister
 Friedrich von Dehn-Rotfelser (1857–1931), preußischer Generalleutnant
 Hans von Dehn-Rothfelser (1500–1561), sächsischer Hofbeamter und Bauintendant der Renaissance
 Heinrich von Dehn-Rotfelser (1825–1885), deutscher Architekt, kurhessischer bzw. preußischer Baubeamter und Denkmalpfleger
 Ludwig von Dehn-Rotfelser (1846–1929), deutscher Landrat
 Moritz Adolf von Dehn-Rotfelser (~1580–1639), kursächsischer Offizier
 Otto von Dehn-Rotfelser (1815–1875), deutscher Jurist und Landrat 
 Wilhelm von Dehn-Rotfelser (1850–1932), preußischer Generalleutnant